Wingfield – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Wingfield – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Wingfield – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Wingfield – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa